Кубок Сапорты — европейский баскетбольный турнир среди мужских клубов, в котором призёры национальных кубков соревнуются друг с другом. Название дано в честь Раймундо Сапорты, руководителя команды «Реал Мадрид».

Турнир был создан в 1967 году под названием «Европейский кубок обладателей кубков», в 1992 году получил название «Европейский кубок», в 1997 переименован в Еврокубок и в 1999 был назван «Кубок Сапорты».

Команды СССР дважды (в 1973 и 1975 годах) выигрывали этот турнир, оба раза его победителем был ленинградский «Спартак». Трижды (тбилисское «Динамо» в 1969; тот же «Спартак» в 1971; каунасский «Жальгирис» в 1985) советские команды были финалистами этого турнира. В 1970 году тбилисское «Динамо», а в 1986 ЦСКА доходили до полуфинала; в 1977 году «Спартаку», а в 1981 «Жальгирису» не удавалось пробиться в полуфинал из четвертьфинальных подгрупп.

Последний раз турнир проводился в сезоне 2001—2002 годов, после чего был объединен с европейским турниром Кубок Корача в новый Кубок УЛЕБ, известный также как Кубок Европы.

История названий 
 1999—2002 Кубок Сапорты ФИБА (Saporta Cup)
 1997—1998 Кубок Европы ФИБА (EuroCup)
 1992—1996 Европейский кубок ФИБА (Кубок Европы, European Cup)
 1967—1991 Кубок обладателей кубков (European Cup Winners' Cup)

Финалы

Титулы по клубам

Титулы по странам

Ссылки 
 http://sathanasias.bravepages.com/b-teams/bt-palmare-fsc.html  
 http://www.eurocupbasketball.com/ 

Международные клубные баскетбольные соревнования
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1966 года
Исчезли в 2002 году